Алекса́ндр Григо́рьевич Орло́в:
 Орлов, Александр Григорьевич (1898—1940) — советский военачальник, комдив, начальник ГРУ.
 Орлов, Александр Григорьевич (1900—1945) — советский военачальник, вице-адмирал.